Димитър Христов Узунов е български общественик от късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Димитър Узунов е роден в 1842 година в град Охрид в Османската империя, днес в Северна Македония, в българския род Узунови. Баща му Христо Узунов е сред малкото жители на Охрид, който знае да чете по славянски – като се учил в Шкодра в 1830 г. Учи в училището на Георги Мустрев а след това в Русия. Близък съратник на Григор Пърличев, който е женен за сестра му Анастасия. Работи за кратко като търговец, а след това от 1866 до 1879 година е български учител в Охрид, Кукуш, Струга, Битоля и Куманово, Енидже Вардар и Струмица (1883). В 1867 година издава заедно с Димитър Македонски „Букварь за употрѣбеніе въ македонскыте училища“, и пише във вестниците „Македония“, „Право“ и „Напредък“.

След създаването на Княжество България се заселва в София и работи като помощник-библиотекар в Народната библиотека. През 1881 – 1882 година е училищен инспектор в Охридско и Стружко, в 1883 година е учител в Кукуш, през 1883/1884 учебна година е иконом в Солунската българска мъжка гимназия, а от 1884 година повторно учителства в Куманово, до смъртта си през 1887 година. Според Симеон Радев Узунов, който полага много усилия в борбата срещу сръбската пропаганда в Куманово, вероятно е отровен от сърбомани.

Родословие 
Женен е за Анастасия Узунова (1862 – 1948) от стария стружки възрожденски род Чакърови, която е първа братовчедка на Христо Матов и Милан Матов. Баща е на трима дейци на ВМОРО: Христо Узунов, Андон Узунов и Ангел Узунов. Брат му Константин Узунов е шивач и български учител.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Български учители
Родени в Охрид
Починали в Куманово
Членове на Битолската българска община
Узунови